Појам Луј од Орлеана може да се односи на:

 Луј I, војвода од Орлеана
 Луј II, војвода од Орлеана
 Луј, војвода од Орлеана